Jishui – powiat w prowincji Jiangxi w Chinach
 Jishui – miasto w Chinach, w prow. Guangdong
 Jishui – miejscowość w Chinach, w prow. Henan
 Jishui Xi – rzeka na Tajwanie
 omikron Geminorum (Jishui) – gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt